Der Verband Niedersächsischer Archivarinnen und Archivare e.V. (VNA) ist seit dem Jahr 2015 die Interessenvertretung, in der die haupt- und ehrenamtlichen Archivarinnen und Archivare in Niedersachsen organisiert sind. Es ist die Nachfolgeorganisation für die im Jahr 1963 gegründete Arbeitsgemeinschaft der niedersächsischen Kommunalarchivare (ANKA). Vorsitzende ist Cornelia Regin, Leiterin des Stadtarchivs Hannover.

Aufgaben, Ziele, Leistungen 
 Organisation und Durchführung der jährlichen Niedersächsischen Archivtage in verschiedenen Städten und Regionen Niedersachsens. Diese Tagungen dienen der Information, der Fortbildung und dem Erfahrungsaustausch unter den Archivaren. Dabei werden neue Perspektiven einbezogen, die sich aus den Herausforderungen durch veränderte gesellschaftliche und politische Bedingungen ergaben.
 Informationsaustausch durch Archiv-Nachrichten Niedersachsen. Mitteilungen aus niedersächsischen Archiven. (siehe „Literatur“)

Veranstaltungsorte der Niedersächsischen Archivtage (ab 2015) 
 2016: Oldenburg
 2017: Holzminden

Literatur 
 ANN 19 (2015). 1. Niedersächsischer Archivtag
 ANN 20 (2016). 2. Niedersächsischer Archivtag
ANN = Archiv-Nachrichten Niedersachsen. Mitteilungen aus niedersächsischen Archiven. Hrsg.: Verband Niedersächsischer Archivarinnen und Archivare e.V., Niedersächsisches Landesarchiv

Siehe auch 
 Verband deutscher Archivarinnen und Archivare
 Regionale Archivtage

Weblinks 
 
 Website des VNA
 Geschichte des Verbandes der niedersächsischen Archivarinnen und Archivare e.V. (VNA) auf der Website des Verbandes Niedersächsischer Archivarinnen und Archivare e.V.

Einzelnachweise 

Gegründet 2015
Kulturelle Organisation (Niedersachsen)
Archivwesen (Niedersachsen)